Cette page contient les pages d'homonymie de DRY et Dry.

Toponyme 

 Dry, une commune du Loiret ;
 Dry, un cours d'eau de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
 Île Dry, une des îles Malouines ;
 Dry Mountain, un sommet de Californie.

Patronyme 
 Dry (1977-), un rappeur ;
 Claude Dry (1985-), un joueur sud-africain de rugby ;
 Avis M. Dry (1922-2007), une psychologue britannique.

Sigle 
DRY est un sigle qui peut désigner :
  Don't Repeat Yourself (en français, ), une philosophie en informatique.

Autres 
 Dry, le premier album de PJ Harvey (1992)
 Dry, un film nigérian réalisé par Stephanie Linus (2015)
 Dry, une bière légère en anglais
 Alcools Dry, un type d'alcool
 Dry-tooling, un type d'escalade utilisant des piolets et des crampons